Sonora puede referirse a las siguientes películas:

 Sonora, película española de 1969, dirigida por Alfonso Balcázar.
 Sonora, película mexicana de 2019, dirigida por Alejandro Springall.